Sferisterio Edmondo De Amicis è il nome di due impianti sportivi:
sferisterio Edmondo De Amicis (Imperia)
sferisterio Edmondo De Amicis (Torino)